Kurtzman est un patronyme porté notamment par :

 Alex Kurtzman, producteur, réalisateur et scénariste américain
 Harvey Kurtzman, dessinateur et éditeur de bandes dessinées
 Robert Kurtzman, maquilleur, responsable des effets spéciaux, réalisateur et producteur américain
 , actrice américaine
 les Kurtzman, famille du film Liberty Heights